Brill kan syfta på följande:

Brill, Buckinghamshire, ort i England
J.G. Brill Company, spårvagnstillverkare i Philadelphia i USA
Brillspårvagn, spårvagn tillverkad av J. G. Brill Company